Борис Беккер був чемпіоном попереднього року і цього разу захистив свій титул, перемігши у фіналі Івана Лендла з рахунком 6–4, 6–3, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1986 Wimbledon Men's Singles draw 

1986 у тенісі
Вімблдонський турнір